Премия имени А. Г. Столетова — премия, присуждаемая с 1996 года Отделением общей физики и астрономии (совместно с Отделением физико-технических проблем энергетики) Российской академии наук за выдающиеся работы по физике.
Премия названа в честь русского физика А. Г. Столетова.

Лауреаты премии 

 1996 — Геннадий Андреевич Месяц — за цикл работ «Открытие эктонов и доказательство их фундаментальной роли в контакте металл-плазма»
 2002 — Михаил Виссарионович Садовский — за цикл работ «Эффекты сильного разупорядочения в высокотемпературных сверхпроводниках: теория и эксперимент»
 2005 — Владимир Владимирович Дмитриев — за серию работ «Спиновые токи и когерентная прецессия намагниченности в нормальных ферми-жидкостях»
 2005 — Игорь Акиндинович Фомин — за серию работ «Спиновые токи и когерентная прецессия намагниченности в нормальных ферми-жидкостях»
 2002 — Борис Николаевич Гощицкий — за цикл работ «Эффекты сильного разупорядочения в высокотемпературных сверхпроводниках: теория и эксперимент»
 2008 — Николай Николаевич Салащенко — за серию работ «Развитие многослойной рентгеновской оптики и применение в физических экспериментах и научном приборостроении»
 2008 — Николай Иванович Чхало — за серию работ «Развитие многослойной рентгеновской оптики и применение в физических экспериментах и научном приборостроении»
 2011 — Владимир Евгеньевич Фортов — за цикл работ «Физика взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов с конденсированным веществом»
 2011 — Сергей Иванович Анисимов — за цикл работ «Физика взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов с конденсированным веществом»
 2011 — Михаил Борисович Агрант — за цикл работ «Физика взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов с конденсированным веществом»
 2014 — Михаил Яковлевич Щелев — за серию работ «Пико-фемто-фотоэлектроника: инструментальная реализация базовых принципов высокоскоростной электронно-оптической регистрации изображений быстропротекающих процессов в экспериментальной физике»
 2017 — Вадим Вениаминович Бражкин — за серию работ «Термодинамические и динамические превращения в жидкостях при сверхкритических давлениях»
 2020 — Павел Павлович Пашинин — за цикл работ «Создание лазеров нано-, пико- и фемтосекундной длительности и исследование физических процессов привзаимодействии интенсивного лазерного излучения с веществом»

См. также 
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Официальный сайт РАН 
 Официальный сайт РАН 
 

Столетова
Списки лауреатов премий
Лауреаты премии имени А. Г. Столетова
Награды по физике
Награды по алфавиту